San Justo har flere betydninger:

Argentina 

 San Justo (Argentinas kommunale hovedstad, Buenos Aires), 
 San Justo (by), Entre Ríos, 
 Departamento de San Justo (kommune i Córdoba), 
 Departamento de San Justo (kommune i Santa Fe), 
 San Justo (kommunal hovedstad i Argentina, Santa Fe),

Spanien 

 San Justo (kommunal hovedstad), Kastilien og Leon, Provincia de Zamora, 
 Avión (kommunal hovedstad), Galicien, Provincia de Ourense, 
 San Justo (kommune), Kastilien og Leon, Provincia de Zamora,